Alleanza della Sinistra Democratica – partito politico polacco
 Sinistra Democratica (Francia) – gruppo parlamentare francese, attualmente denominato Raggruppamento Democratico e Sociale Europeo
 Sinistra Democratica (Ecuador) – partito politico ecuadoriano
 Sinistra Democratica (Grecia) – partito politico greco
 Sinistra Democratica (Irlanda) – partito politico irlandese del passato (1992-1999)
 Sinistra Democratica (Italia) – partito politico italiano del passato (2007-2010)